Kattarp är:

Kattarp, Laholms kommun – en by i Laholms kommun
 Kattarps socken – en socken i Skåne
 Kattarps landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län 1863–1970
 Kattarps församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Kattarps kyrka – en kyrkobyggnad i Kattarp
Kattarp – en ort i Kattarps distrikt i Helsingborgs kommun
 Kattarps distrikt – ett distrikt i Helsingborgs kommun och Skåne län 2016–
Västra Kattarp – ett delområde i stadsdelen Rosengård, Malmö